Portal do Japão é um conjunto da Zona Centro-Sul de Manaus, localizada no bairro de Parque 10 de Novembro.

Dados do bairro 
 População: 444 moradores (estimativa)

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Portal Japao
Zona Centro-Sul de Manaus